Корозал има више значења:

 Корозал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Корозал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Корозал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Корозал (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Корозал (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Корозал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Корозал (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику